Sportlieden:
Aboubacar M'Baye Camara (1985), een Guineese voetballer
Henri Camara (1977), een Senegalese voetballer
Ibrahima Camara (1985), een Guineese voetballer
Jaime Camara (1980), een Braziliaanse autocoureur
Kader Camara (1982), een Guineese voetballer
Pape Abdou Camara (1991), een Senegalese voetballer
Souleymane Camara (voetballer) (1982), een Senegalese voetballer
Zoumana Camara (1979), een Franse voetballer

Overig:
Moussa Dadis Camara (1964), een oud-officier in het Guineese leger en feitelijk voormalig president van het land
Mohamed Camara, verschillende personen met deze naam
Sidiki Camara, een Malinese muzikant
Lantana camara, de wisselbloem, een plant uit de ijzerhardfamilie

Zie ook 
Hélder Câmara (1909-1999), een Braziliaans katholiek bisschop
Javier Cámara (1967), een Spaanse acteur